Alessandro Haber – attore e regista italiano
 Fritz Haber – chimico tedesco (1868-1934)